Ма́йкова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители  
 Майкова, Варвара Васильевна (урождённая: Тимофеева; 1850—1931) — русский прозаик, мемуаристка.
 Майкова, Евгения Петровна (1803—1880) — русская поэтесса и писательница.
 Майкова, Екатерина Павловна (1836—1920) — русская детская писательница.
 Майкова, Любовь Михайловна (1899—1998) — советская и российская художница.